

Patronyme 
Briesen est un patronyme qui peut désigner :
 Alfred von Briesen (1849–1914), général allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Arthur von Briesen (1891–1981), général allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 August von Briesen (1935–2003), peintre et graveur germano-hongrois ;
 Kurt von Briesen (1886–1941), général allemand de la Seconde Guerre mondiale ;

Toponyme 
Briesen est un toponyme qui peut désigner :

Allemagne 
 Briesen, commune dans l'arrondissement de Spree-Neisse en Brandebourg
 Briesen (Mark), commune dans l'arrondissement d'Oder-Spree en Brandebourg
 Briesen, section de la commune de Friesack dans l'arrondissement de Havelland en Brandebourg

Pologne 
 Briesen, nom allemand de la ville de Wąbrzeźno en Prusse-Occidentale
 Briesen, nom allemand du village Brzeżno

Slovaquie 
 Briesen, nom allemand de la ville Brezno, en Banská Bystrica

République tchèque 
 Briesen, nom allemand de la commune Březina u Jevíčka
 Briesen, nom allemand du village Břežánky

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme